Welyki Budyschtscha (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Welyki Budyschtscha (Dykanka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka
 Welyki Budyschtscha (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch